Emanuel Filibert Savojský, zv. Železná hlava ( Emanuele Filiberto di Savoia – „Testa 'd Fer“, 8. července 1528, Chambéry – 30. srpna 1580, Turín) byl v letech 1553 až 1580 vévoda savojský a v letech 1556 až 1559 místodržící habsburského Nizozemí.

Život 

Narodil se jako syn vévody Karla III. a Beatrix Portugalské (dcery krále Manuel I. Portugalského a jeho druhé ženy, Marie Kastilské a Aragonské).

Zpočátku byl předurčen pro dráhu duchovního, avšak skonem bratra Ludvíka (1536) se stal dědicem trůnu a tudíž byl vzděláván především v politice a vojenství. Vstoupil do služeb císaře Karla V., jenž byl bratrem Eleonory Kastilské, třetí manželky svého děda krále Manuela I. Portugalského. V době italských válek mezi Francií a Španělskem Francouzi anektovali téměř celé jeho dědičné země. Jedinou nadějí na jejich znovunabytí byla služba u císaře Karla V., soka Francie. V jeho službách se pak účastnil bitev u Ingolstadtu (1546) a Mühlberka (1547), a také pozdějších tažení proti Francouzům (Mety a Bra, 1552). V roce 1553 se stal guvernérem a velitelem císařského a španělského vojska ve Flandrech a po bitvě u Renty na podzim roku 1554 vyhnal Francouze z Artois. V roce 1556 jej císař jmenoval místodržícím habsburského Nizozemí. V obnovených bojích proti Francouzům za Karlova nástupce Filipa II. roku 1557 zcela rozdrtil francouzské vojsko vedené Gaspardem z Coligny v Bitva u Saint-Quentin. V následném cateau-cambrésiském míru znovunabyl svá panství s výjimkou města Ženevy a několika pevností. V letech 1574 a 1575 získal navíc panství Pinerolo a Asti.

Rodinný život 
Emanuel Filibert se v roce 1559 oženil s princeznou Markétou z Valois, dcerou francouzského krále Františka I. Narodil se jim syn:

 Karel Emanuel I. Savojský (12. 1. 1562 Rivoli – 26. 7. 1630 Savigliano), vévoda savojský od roku 1580 až do své smrti
 ⚭ 1585 Kateřina Michaela Španělská (10. 10. 1567 Madrid – 6. 11. 1597 Turín), rodem španělská infantka, pohřbena v katedrále svatého Jana Křtitele v Turíně

V roce 1563 přenesl hlavní město svého vévodství ze Chambéry do Turína a ve státní správě a soudnictví zavedl jako úřední jazyk italštinu. Roku 1578 nechal ze Chambéry přenést slavné Ježíšovo plátno do katedrály sv. Jana Křtitele v Turíně. Emanuel Filibert se velice zasloužil o reorganizaci svého dominia a o zlepšení podmínek v zemědělství a manufakturách vypleněných cizími vojsky a dlouhodobě podporoval také bankovnictví. Tak se mu podařilo vytvořit základ pro sestavení nevelké, avšak disciplinované armády, která se opírala o systém domobrany organizovaný podle provincií. Stará feudální a žoldnéřská vojska zrušil. Jeho malé námořnictvo (Nizza/Nice) se účastnila bitvy u Lepanta.

Filibert po sobě zanechal fungující stát, který se později stal středně velkou evropskou mocností a v době risorgimenta patřil k hlavním aktérům italského sjednocení.

Reference

Vývod z předků

Literatura

Související články 
 Emanuel Filibert Savojský – syn Viktora Emanuela Savojského, současný pretendent italského trůnu

Externí odkazy 
 
 Emanuel Filibert auf alleanzacattolica.org 

Savojští vévodové
Savojští
Velmistři rytířských řádů
Rytíři Podvazkového řádu
Řád svatého Lazara
Savojsko
Rytíři Řádu svatého Michala
Italští válečníci
Španělští válečníci
Narození v Chambéry
Narození v roce 1528
Úmrtí v roce 1580
Úmrtí v Turíně
Muži
Narození 8. července
Úmrtí 30. srpna